Minju-Partei bezeichnet folgende koreanischen Parteien:

 Minju-Partei (Südkorea, 2005), die als Sae-cheonnyeon-minju-dang (Demokratische Partei des Neuen Millenniums) im Jahr 2000 gegründet wurde und sich 2005 in Minju-dang umbenannte
 Minju-Partei (Südkorea, 2008), die sich im Jahr 2008 gründete und bis 2011 bestand
 Minju-Partei (Südkorea, 2013), die sich im Jahr 2012 als Minju-tonghap-dang gründete, 2013 umbenannte und bis 2014 bestand
 Deobureo-minju-Partei, die im Jahr 2014 gegründet wurde